Straub puede referirse a:
 Alexander Straub
 Brunó (Ferenc) Straub
 Hausi Straub
 Jean-Marie Straub
 Johann Baptist Straub
 Jürgen Straub
 Peter (Francis) Straub
 Wolfgang Straub

Otros 
 Strauß